Termin -{TTA}- ima više značenja.

 Genetički kod za leucin
 Tan Tan aerodrom, IATA kod aerodroma u Moroku